Владимирово може бити:
 Владимирово (Берово), насеље у општини Берово, Северна Македонија
 , насеље у општини Бојчиновци, Бугарска
 , насеље у општини Добричка, Бугарска
 , насеље у општини Тополовград, Бугарска